Jean Baptiste François René Koehler est un zoologiste français, né le  à Saint-Dié et mort le  à Lyon.

Biographie 
Après ses études de médecine à Nancy, il se rend à Marseille au laboratoire de zoologie maritime pour préparer, sous la direction du Professeur Marion, sa thèse de doctorat es sciences qu'il obtient en 1883. Revenu à Nancy, il est chargé de cours de zoologie à la Faculté des sciences avant d'être nommé à Lyon en 1889, professeur de zoologie à la Faculté des sciences. 

C'est à Lyon qu'il rencontre Jeanne Lumière, fille d'Antoine Lumière, qu'il épouse en 1890. Cette rencontre favorisera ses recherches sur la photographie.

Il travaille surtout sur les isopodes et les échinodermes et mène en 1895 une expédition dans le golfe de Gascogne pour confectionner une collection d'échinodermes, de mollusques et de bryozoaires, conservées et décrites dans les Annales de l'Université de Lyon. 

Il est président de la Société zoologique de France en 1911.
Les collections de Koehler sont actuellement conservées au CeReSE (Centre de Ressources pour les Sciences de l'Évolution), Université Claude Bernard Lyon 1.

Publications 
René Kœhler - Les applications de la photographie aux sciences naturelles, 1892 (Lire en ligne)

Liens externes 
  Biographical Etymology of Marine Organism Names

Notes et références 

Zoologiste français
Membre de la Société zoologique de France
Naissance en mars 1860
Naissance à Saint-Dié
Décès en avril 1931
Décès à Lyon
Décès à 71 ans